Randzio ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Randzio-Plath (* 1940), deutsche Politikerin 
 Ronald Randzio (* 1939), deutscher Jurist